Иглесија Вијеха има више значења:

 Иглесија Вијеха (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Иглесија Вијеха (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Иглесија Вијеха, Иглесија Нуева (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Иглесија Вијеха (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Иглесија Вијеха (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Иглесија Вијеха (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Иглесија Вијеха (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Иглесија Вијеха (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Иглесија Вијеха, Тетелес (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Иглесија Вијеха (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Иглесија Вијеха (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику